Николас Вокс (; около 1460 — 14 мая 1523, Лондон, Королевство Англия) — английский аристократ, 1-й барон Вокс из Херроудена в 1523 году, рыцарь Бани. Участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Ланкастеров, был придворным короля Генриха VII, заседал в Палате общин, занимал должность верховного шерифа Нортгемптоншира в 1495—1496, 1501—1502 и 1516—1517 годах. Воевал во Франции, в 1502 и 1509—1523 годах был лейтенантом крепости Гин.

Биография 
Николас Вокс принадлежал к рыцарскому роду, обосновавшемуся в поместье Херроуден (Нортгемптоншир, Центральная Англия) во времена короля Генриха IV (1399—1413). Он был сыном сэра Уильяма Вокса и Кэтрин Пенистон. Отец Николаса участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Ланкастеров и погиб в битве при Тьюксбери (1471), после чего семейные владения были конфискованы. Кэтрин Вокс, фрейлина королевы Маргариты Анжуйской, сохранила верность Ланкастерам и после этих событий. Она оставалась с королевой во время её заключения в Тауэре и в изгнании на континенте до смерти Маргариты в 1482 году. Николас, родившийся примерно в 1460 году, воспитывался в доме Маргарет, графини Ричмонд (вдовы Эдмунда Тюдора, единоутробного брата короля Генриха VI Ланкастерского). Известно, что Эдуард IV Йоркский выделил два поместья для содержания Николаса и его сестры.

Вокс получил образование в Оксфордском университете. Предположительно в 1485 году он сражался при Босворте под началом лорда Томаса Стэнли, третьего мужа графини Маргарет. Ланкастерами в этой битве командовал сын графини от Эдмунда Тюдора Генрих; в решающий момент Стэнли встал на его сторону и обеспечил ему победу. Став королём, Генрих пожаловал Воксу пожизненную должность управляющего городами Олни и Ньюпорт-Пагнелл, отменил через парламент судебное решение о конфискации владений его отца. Николас принял наследство и в том же году стал членом комиссии мира в Нортгемптоншире. По-видимому, вскоре после этого он женился на Элизабет Парр, двоюродной племяннице королевы Елизаветы Йоркской (жены Генриха), укрепив таким образом связь с новой династией. Вокс сражался в составе правительственной армии при Стоук-Филд в 1487 году (с последними сторонниками Йорков) и при Блэкхите в 1497 году (с корнуолльскими постанцами). На поле битвы при Стоук-Филд он был посвящён в рыцари.

Сэр Николас участвовал во всех ключевых событиях придворной жизни, выполнял дипломатические поручения, много времени посвящал управлению своими землями. В 1492 году он был в числе рыцарей, встречавших французского посла, в 1495—1496, 1501—1502 и 1516—1517 годах занимал должность верховного шерифа Нортгемптоншира, в 1497 стал рыцарем Бани. В 1502 году и с 1509 года до самой смерти Вокс был лейтенантом Гина (крепости на континенте, недалеко от Кале). Примерно в 1507 году он смог расширить свои владения, женившись на одной из несовершеннолетних наследниц сэра Томаса Грина; в приданое за ней сэр Николас получил поместья в Нортгемптоншире, Линкольншире, Лестершире, Бакингемшире, Йоркшире, Кенте и Ноттингемшире. Королевские приближённые пытались завладеть этими землями для короны, но Вокс и его свояк, сэр Томас Парр, отстояли владения жён. Им пришлось выплатить девять тысяч марок — либо как штраф за женитьбу без разрешения монарха, либо как плату за разрешение жениться на королевской подопечной.

В 1511 году Вокс принял у себя в Херроудене короля Генриха VIII. В 1513 году он участвовал во французском походе, причём его отряд, который вёз для основной армии припасы из Кале, был застигнут врагом врасплох и разбит (29 июня). Годом позже, когда был заключён мир, сэр Николас сопровождал до Абвиля сестру Генриха VIII Марию, невесту короля Франции Людовика XII. С этого времени он, по-видимому, каждую зиму проводил в Англии, а на лето возвращался в Гин. В 1515 году Вокс заседал в Палате общин (вероятно, как рыцарь от графства Нортгемптоншир), в 1518 участвовал в обсуждении условий очередного мира с Францией и брачного договора между принцессой Марией (дочерью Генриха VIII) и дофином, 10 февраля 1519 года в качестве посла принял клятву Франциска I соблюдать договор. В 1520 году он занимался подготовкой к встрече Франциска и Генриха на Поле золотой парчи. Годом позже Вокс присутствовал при встрече своего короля с императором Карлом V в Гравелине, причём в официальном списке придворных был назван первым из рыцарей.

Когда герцога Бекингема обвинили в измене, на сэра Николаса тоже пало подозрение. Доказательств, по-видимому, не было, так что Вокс остался на свободе. Его включили в комиссию, рассмотревшую дело Бекингема и под давлением короля вынесшую смертный приговор (8 мая 1521). Летом 1522 года, в начале новой войны с Францией, сэр Николас успешно оборонял Гин. Известно, что в сентябре того же года он серьёзно болел (возможно, был ранен), но оправился и вернулся в Англию. 27 апреля 1523 года Генрих VIII пожаловал Воксу баронский титул за его военные заслуги, но уже 14 мая сэр Николас умер. Предположительно его похоронили в церкви Блэкфрайерс в Лондоне.

Семья 

Николас Вокс был женат дважды. Его первой женой стала Элизабет Фицхью, дочь Генри Фицхью, 5-го барона Фицхью, и Элис Невилл (племянницы Сесилии Йоркской), вдова сэра Уильяма Парра. В этом браке родились:

 Кэтрин (около 1490 — около 1571), жена сэра Джорджа Трокмортона;
 Элис (умерла в 1543), жена сэра Ричарда Сэпкота;
 Анна, жена сэра Томаса Ле Стрейнджа.

Вскоре после смерти супруги сэр Николас женился во второй раз — на Энн Грин, дочери и одной из наследниц сэра Томаса Грина и Энн Фогг. Сестра Энн, Мод Грин, стала женой Томаса Парра (пасынка сэра Николаса в первом браке) и матерью Екатерины Парр, последней жены короля Генриха VIII. У Николаса и Энн родились:

 Томас (1510—1556), 2-й барон Вокс из Херроудена;
 Уильям (умер в 1523);
 Маргарет, жена сэра Фрэнсиса Пултни;
 Бриджет, жена Мориса Уэлша;
 Мод (умерла в 1569), жена сэра Джона Фермора.

Дочерям от второй жены сэр Николас завещал по 500 фунтов каждой.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Николас Вокс, 01-й барон Вокс из Херроудена
Бароны Англии XVI века
Главные шерифы Нортгемптоншира
Рыцари Бани
Участники битвы при Босворте
Участники битвы при Стоук-Филд
Участники англо-французских войн XVI века
Члены парламента Англии (до 1707)
Воксы